Shrier est un patronyme porté notamment par :

 Abigail Shrier, journaliste pour le Wall Street Journal ;
 Barbara Shrier, productrice de cinéma québécoise ;
 Howard Shrier, écrivain canadien, auteur de roman policier.

Homonymie de patronyme